Achille Buzzoni (1916-...) – calciatore italiano
 Giovanni Buzzoni (1916-1989) – politico italiano
 Casa Buzzoni – edificio di Milano